I. Konrád jeruzsálemi király
 I. Konrád keleti frank király
 I. Konrád bajor herceg